Женская Лига чемпионов УЕФА 2015/2016 — 15-й розыгрыш Женской Лиги чемпионов УЕФА, (7-й с момента преобразования в Лигу чемпионов). Победителем турнира стал французский «Олимпик Лион», в финале переигравший немецкий «Вольфсбург».

Участники турнира 
Федерации, занимающие места с 1 по 8 в таблице коэффициентов, имеют право заявить для участия в турнире по две команды. Остальные федерации могут быть представлены одним клубом. Места федераций в таблице коэффициентов определяются результатами выступлений их представителей в соревнованиях под эгидой УЕФА с сезона 20098/10 по сезон 2013/14.

Квалификационный раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Плей-офф 
Команды, начинающие турнир со стадии 1/32 финала

Стадия 1/32 финала

Стадия 1/8 финала
СЕТКА ТУРНИРА со стадии 1/8 финала

Четвертьфинал турнира

Вольфсбург победил 6:0 по сумме 2-х матчей.

Общий счёт: 1:1. Франкфурт победил 5:4 в серии послематчевых пенальти.

Лион победил 9:1 по сумме 2-х матчей.

{{Football box |id="Барселона v ПСЖ|date=23/03/2016
|time=18:30
|team1= Барселона
|score=0–0
|team2= Пари Сен-Жермен
|report=Отчет
|goals1=
|goals2=
|stadium=Мини Эстади, Барселона
|attendance=8,369
|referee=Каталин Кульчар ()
}}Пари Сен-Жермен победил 1:0 по сумме 2-х матчей.1/2 финала

Первые матчи прошли 24 апреля 2016 года, ответные - 1 и 2 мая 2016.Лион выиграл 8:0 по сумме 2-х матчейВольфсбург победил 5:0 по сумме 2-х матчей.''

Финал 

Финальный матч состоялся 26 мая 2016 года на стадионе «Мапеи — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-Эмилия, Италия.

{| width=100% style="font-size:90%"
|
Игрок матча:  Саки Кумагай  (Лион)

Статистика турнира

Бомбардиры

Лучшие ассистенты

Примечания

Ссылки 

Европейский футбол в сезоне 2015/2016
2015